La  du Grand Prix de Wallonie a eu lieu le . Elle a été remportée par le Belge Patrick Evenepoel.

Classement final 

Patrick Evenepoel remporte la course en parcourant les  en  à la vitesse moyenne de .

Notes et références

Liens externes 
 
 

1993
Cyclisme en Belgique en 1993
Cyclisme sur route en 1993